Zog peut désigner :
 Zog Ier, roi d'Albanie
 l'acronyme de Zionist Occupation Government, une théorie du complot.